Луций Мунаций Планк (Lucius Munatius Plancus) e име на римските политици:

 Луций Мунаций Планк, консул 42 пр.н.е., цензор
 Луций Мунаций Планк (консул 13 г.)